Orthologie (griech. orthos ‚gerade, aufrecht‘ und logos ‚Wort, Kunde‘) bedeutet

 in der Medizin die Kunde oder die Wissenschaft vom Normalzustand eines Organs oder Systems; das Gegenteil ist die Pathologie
 in der Genetik das Verhältnis zwischen zwei Genen in verschiedenen Spezies, die eine gemeinsame Abstammung haben, siehe Homologie (Genetik) #Homologie zwischen verdoppelten oder fremden Genen